Herbert Lippert ist der Name folgender Personen:

* Herbert Lippert (Mediziner) (1930–2022), deutscher Anatom
 Herbert Lippert (Sänger) (* 1957), österreichischer Opernsänger (Tenor)